Кавуновка — название населённых пунктов на Украине:

 Кавуновка — село в Михайловском районе Запорожской области.
 Кавуновка — село в Шполянском районе Черкасской области.